Blumbang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Blumbang, Karanganyar, by, 
 Blumbang, Lamongan, by, 
 Blumbang, Boyolali, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar